Dipótamos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dipótamos (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Dipótamos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar